Hesselgren är ett svenskt efternamn som burits av bland andra:

 Brynolf Hesselgren (1770–18309, svensk präst
 Eric Hesselgren (1715–1803), svensk biskop
 Gustaf Hesselgren (1832–1897), svensk läkare
 Kerstin Hesselgren (1872–1962), svensk politiker
 Ove Hesselgren (1894–1977), svensk jurist
 Per Henrik Hesselgren (1813–1863), svensk politiker
 Sven Hesselgren (1907–1993), svensk arkitekt

Se även 

 Silfverstolpe

Svenska efternamn